Il singolare maschile del Topshelf Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

David Ferrer è il detentore del titolo ma è stato battuto al primo turno da Xavier Malisse.

Nicolas Mahut ha sconfitto in finale Stanislas Wawrinka per 6-3, 6-4.

Teste di serie

 David Ferrer (primo turno)
 Stanislas Wawrinka (finale)
 John Isner (primo turno)
 Benoît Paire (ritirato, primo turno)

  Jérémy Chardy (quarti di finale)
  Marcos Baghdatis (primo turno)
  Victor Hănescu (primo turno)
  Daniel Gimeno Traver (primo turno)

Qualificati 

  Jan Hernych (quarti di finale)
  Stéphane Bohli (primo turno)

 Nicolas Mahut (campione)
  Lucas Pouille (primo turno)

Wildcard 

  Marius Copil (secondo turno)
  Thiemo de Bakker (primo turno)

<li>  Jesse Huta Galung (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Topshelf Open 2013
ATP World Tour 2013